

События

Римская империя 
 Император: Веспасиан.
 Консулы: Веспасиан (в 4-й раз) и Тит (во 2-й раз).
 Консулы-суффекты: Гай Лициний Муциан (в 3-й раз), Тит Флавий Сабин (во 2-й раз), Марк Ульпий Траян Старший, Секст Марций Приск и Гней Пинарий Эмилиан Цикатрикула.
 Коммагена обращена в римскую провинцию.
 72-74 — В Закавказье и Мидию Атропатену вторгаются аланы. Борьба Тиридата с аланами.

См. также